Нурія Льягостера Вівес і Аранча Парра Сантонха були чинними чемпіонками. Вони обидві взяли участь, але в парі з іншими партнерками.
Льягостера Вівес грала в парі з Марією Хосе Мартінес Санчес, але у фіналі Парра Сантонха та її партнерка Лурдес Домінгес Ліно перемогли їх з рахунком 4–6, 7–5, 10–4.

Сіяні пари 

  Нурія Льягостера Вівес /  Марія Хосе Мартінес Санчес (фінал)
  Андреа Главачкова /  Клаудія Янс (півфінал)
  Лурдес Домінгес Ліно /  Аранча Парра Сантонха (чемпіонки)
  Алісія Молік /  Карла Суарес Наварро (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
Draw 

Парний розряд